Морозово — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области России, входит в состав Петровского городского поселения.

География 
Деревня расположена близ берега реки Нерль в 3 км на юг от центра поселения посёлка Петровский и в 15 км на северо-восток от райцентра города Гаврилов Посад.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Кибергинской волости Суздальского уезда Владимирской губернии, с 1918 года в составе Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии. В 1859 году в деревне числилось 25 дворов, в 1905 году — 25 дворов.

С 1929 года деревня входила в состав Петрово-Городищенского сельсовета Гаврилово-Посадского района, с 2005 года — в составе Петровского городского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гаврилово-Посадского района